NK Lokomotiva Zagreb je hrvatski nogometni klub iz Zagreba. Lokomotiva je osnovana 1914. godine u Zagrebu pod imenom Željezničarski športski klub Victoria. 
Nogometni klub Lokomotiva nalazi se u zagrebačkom naselju Kajzerica u Novom Zagrebu. Trenutačno se natječe u 1. HNL i igraju u Kranjčevićevoj zato što stadion na Kajzerici ne zadovoljava prvoligaške uvjete. Klub koji je unatoč stoljetnoj tradiciji, do prije desetak godina gotovo bio zaboravljen i ugašen, u svega nekoliko godina postao je respektabilan prvoligaš i financijski stabilan klub.

Povijest 
Lokomotiva je osnovana 1914. godine u Zagrebu. 

Prijašnji nazivi kluba: Željezničarski športski klub "Victoria" (1. svibnja 1914. – 1919.), Športski klub "Željezničar" (1919. – ljeto 1941.), Hrvatski željezničarski športski klub "HŽŠK" (ljeto 1941. – 1945.), Fizkulturno društvo "Lokomotiva" (1945. – 1946.), Fizkulturno društvo "Crvena Lokomotiva" (sezona 1946./1947.)
S Lokomotivom se 1946. spojio NK Poštar (u ratu Fizkulturno družtvo Poštar).

Uspjesi 
Najveći uspjeh kluba je postignut 1952. kad je u tadašnjoj Prvoj Jugoslavenskoj ligi klub završio na trećem mjestu iza Hajduka i Crvene zvezde. Klub je 1957. ispao iz Prve Jugoslavenske lige i nikada se više nije uspio vratiti.
NK Lokomotiva se od sezone 2009./10.  natječe u 1. HNL, a najveći uspjeh ostvarila je u sezoni 2012./13.  kada je osvojila 2. mjesto, te se plasirala u završnicu Hrvatskog nogometnog kupa. Isti uspjeh je ponovljen i u sezoni 2019./20. 

Sezone u 1. ligi Jugoslavije: 
1947./48. – 4. mjesto 
1948./49. – 8. mjesto 
1950. – 8. mjesto 
1951. – 6. mjesto 
1952. – 3. mjesto 
1952./53. – 8. mjesto 
1953./54. – 11. mjesto 
1954./55. – 14. mjesto (ispao iz lige)
1956./57. – 14. mjesto (ispao iz lige)

Prethodne sezone

Nastupi u završnicama kupa

Kup maršala Tita 
# – prolaz ždrijebom

1947.
 2. pretkolo: Garnizon JNA Novi Sad – NK Lokomotiva 1:1 #
1948.
 3. pretkolo: NK Lokomotiva – Garnizon JNA Radovljica 4:0
 osmina završnice: FK Sarajevo – NK Lokomotiva 0:0 #
 četvrtina završnice: NK Lokomotiva – FK Partizan Beograd 0:2 
1949.
 šesnaestina završnice: NK Lokomotiva – NK Mornar Split 3:2 (prod.)
 osmina završnice: FK Partizan Beograd – NK Lokomotiva 4:3
1950.
 pretkolo: FK Jedinstvo Brčko – NK Lokomotiva 1:6
 šesnaestina završnice: NK Dinamo Zagreb – NK Lokomotiva 6:1
1951.
 pretkolo: NK Rudar Trbovlje – NK Lokomotiva 0:6
 šesnaestina završnice: NK Lokomotiva – NK Mura Murska Sobota 4:1
 osmina završnice: NK Metalac Zagreb – NK Lokomotiva 2:1
1952.
 šesnaestina završnice: NK Hajduk Split – NK Lokomotiva 4:2
1956./57.
 osmina završnice: FK Crvena zvezda – NK Lokomotiva 3:0
1958./59.
 šesnaestina završnice: FK Borac Banja Luka – NK Lokomotiva 2:3 (prod.)
 osmina završnice: NK Lokomotiva – NK Hajduk Split 4:2
 četvrtina završnice: FK Crvena zvezda – NK Lokomotiva 2:1
1959./60.
 šesnaestina završnice: NK Sloga Vukovar – NK Lokomotiva 2:6
 osmina završnice: OFK Beograd – NK Lokomotiva 1:0
1961./62.
 šesnaestina finala: NK Maribor – NK Lokomotiva 2:2 (11:10 11 m)

Hrvatski nogometni kup 

2012./13.
 završnica: HNK Hajduk Split – NK Lokomotiva 2:1, 3:3

2019./20.
 završnica: HNK Rijeka – NK Lokomotiva 1:0

Međunarodna natjecanja 
Nastupi Lokomotive u međunarodnim klupskim natjecanjima. 
 podebljan rezultat – Lokomotiva domaćin
 rezultat normalne debljine – Lokomotiva  gost

Liga prvaka

Europska liga

Uspjesi u mlađim kategorijama 
Sezone 2018./2019. Lokomotiva je osvojila prvenstvo Hrvatske u kategoriji momčadi do 15 godina starosti.

Poznati igrači 

 Franjo Andročec
 Otto Barić
 Milan Badelj
 Miroslav Blažević
 Otto Bobek 
 Marcelo Brozović 
 Nino Bule 
 Zvonimir Cimermančić
 Vladimir Čonč
 Aldo Drosina

 Mišo Etlinger
 Vladimir Firm
 Drago Hmelina
 Tvrtko Kale
 Ivan Kelava 
 Andrej Kramarić 
 Filip Krovinović 
 Silvio Marić
 Ante Mladinić 
 Predrag Naletilić 
 
 Josip Odžak
 Ivan Ožegović
 Zlatko Papec 
 Marko Pjaca 
 Miroslav Rede 
 Ivica Reiss
 Ante Rukavina
  Sammir  
 Željko Sopić
 Đuka Strugar

 Milan Šulenta
 Rajko Vidović 
 Božidar Vlašić 
 Šime Vrsaljko

Vidi 
NK Željezničar Zagreb

Izvori

Poveznice 
 Dodatak:Popis igrača NK Lokomotive Zagreb

Vanjske poveznice 
 Službene stranice

 
Lokomotiva